Конский хвост:
 Конский хвост — хвост коня.
 Конский хвост — прическа, в которой волосы собираются позади головы в хвост, напоминающий лошадиный.
 Конский хвост — пучок нервных корешков конечных отделов спинного мозга, начиная с первого поясничного сегмента и ниже.
 Конский хвост — одно из народных названий некоторых растений, например:  или .